Tactics bezeichnet
ein japanisches Entwicklungsstudio für Computerspiele, siehe  Tactics (Spieleentwickler)
ein Manga/Anime, siehe Tactics (Manga)
das erste Konfliktsimulations-Brettspiel, Entwickler Charles S. Roberts, veröffentlicht 1954, siehe Tactics (Brettspiel)